Frieb ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Frieb (1909–1943), deutscher Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus
 Lina Frieb (1845–1876), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Minona Frieb-Blumauer (1816–1886), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Rainer Frieb (1949–2017), deutscher Schauspieler